Ленточник Камилла, или ленточник малый, или камилла () — дневная бабочка из семейства Nymphalidae. Название происходит от Камиллы - в греческой мифологии - амазонка, погибшая в битве рутулов с Энеем.

Описание 
Длина переднего крыла 23—31 мм, размах крыльев 45—60 мм. Крылья чёрно-серого цвета, у самцов с небольшим синеватым отливом ближе к их корням, с белой прерывистой перевязью и мелкими бурыми пятнами по нижней стороне заднего крыла и на вершине переднего. Нижняя сторона крыльев пестрая, оранжево-коричневая с белой перевязью.

Распространение 
Европа, Кавказ, страны Закавказья, Турция, Южный Урал, Приамурье, Приморье, северо-восток Китая, Корея, Япония.

Местообитания 
Лесной и лесостепной пояс Восточной Европы. Встречается в различных типах мелколиственных, широколиственных и смешанных лесов, преимущественно по берегам рек и водоёмов, под пологом леса, где имеются разреженные места или небольшие поляны, а также на лесных опушках, в редколесьях. Обитают преимущественно локально, предпочитая не покидать пределы своих мест обитания, к дальним миграциям не склонны. В горы обычно поднимается не выше 1500 метров.

Время лёта 

Развивается в двух поколениях. На севере ареала только одно поколение. Лёт первого поколения в июне — июле, второго поколения — во второй половине августа — до 1-2 декады сентября. Самцы образуют скопления по берегам луж, водоёмов, на цветах зонтичных, помете, гнилых фруктах. Самки ведут скрытый образ жизни, держатся преимущественно возле верхушек деревьев, спускаясь к земле крайне редко.

Размножение 
Самки откладывают по 1 яйцу на верхнюю поверхность листьев растений, Стадия гусеницы длится лето, и с осени по май, с зимовкой на втором - третьем возрасте. Гусеницы кормятся на: жимолость татарская (Lonicera tatarica), жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum). Окукливаются на листьях или ветвях. Стадия куколки длится 8 -14 дней.

Похожие виды в Европе 
 Ленточник голубоватый - Limenitis reducta (Staudinger, 1901)
 Пеструшка Сапфо - Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Пеструшка таволговая - Neptis rivularis (Scopoli, 1763)

Замечания по охране 
Ленточник малый занесён в Красную книгу Латвии - 4 категория.

Примечания 

Ленточники
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1764 году